Эрльбах:

 Эрльбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Эрльбах — коммуна в Германии, в земле Саксония.

См. также 
 Эрльбах-Кирхберг